Finch může znamenat:

příjmení 
 Catrin Finch (* 1980) – velšská harfenistka
 Janet Finchová (* 1946) – britská socioložka
 Jennie Finchová (* 1980) – americká softballistka
 Peter Finch (1916–1977) – australský herec

filmografie 

 Finch – americký film z roku 2022, v hlavní roli Tom Hanks